Charles Marchetti (1916-1991), ingénieur aéronautique français ;
 Charles Marchetti (1942-2018), footballeur français.